Кимон (Cimon) може да се отнася за:

 Кимон (510–450 пр.н.е.), атински древногръцки политик и генерал
 Кимон, в римската митология, баща на Перо
 Кимон от Клеонае, художник от Древна Гъция
 Кимоне (град), град в Италия
 Кимон, няколко кораба в Гърция
 Кимон Георгиев, български македонски революционер
 Кимон Георгиев, български военен и политик